

Personnes 
 John Greenleaf Whittier (1807-1892), un poète quaker nord-américain.
 Pauline Whittier (1876-1946), golfeuse américaine.

Localités 
Plusieurs localités des États-Unis portent le nom de Whittier ou incluent celui-ci dans leur dénomination :
 Whittier, ville de l'État de l'Alaska ;
 Whittier, ville de l'État de Californie ;
 , ville de l'État de Caroline du Nord.
 , quartier de la ville de Minneapolis, dans l'État du Minnesota ;

Noms composés
 South Whittier, ville de l'État de Californie ;
 West Whittier-Los Nietos, ville de l'État de Californie.

Universités et collèges
 Whittier College, université d’arts libéraux, située à Whittier, dans l'État de Californie.

Autres 
 Whittier est une planète de la franchise .

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme